White light/White heat (album)
 White light/White heat (nummer)